Hamilton Park ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hamilton Park (Waterbury, Connecticut), NRHP-ID: 96000846
 Hamilton Park (Chicago, Illinois), NRHP-ID: 95000487

Siehe auch:
 Hamilton Park Historic District